Kocborowo (dzielnica Starogardu Gdańskiego)
 Wojewódzki Szpital dla Psychicznie Chorych "Kocborowo"